Morón – miasto w Argentynie
 Morón – miasto na Kubie
 Morón – miasto w Wenezueli
 Morón de Almazán – gmina w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León
 Morón de la Frontera – miasto w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Andaluzja

Zobacz też 
 Moron